Iger ist der Nachname von

 Bob Iger (Robert A. Iger; * 1951), US-amerikanischer Manager
 Jerry Iger (1903–1990), US-amerikanischer Cartoonist, Comiczeichner und -autor

Iger steht für:

 La Chapelle-Iger, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne